RVM steht als Abkürzung für:

 Regionalverkehr Münsterland
 Reichsverkehrsministerium
 Jikes Research Virtual Machine, virtueller Computer in Java (Open Source).
 Ruby Version Manager, ein Befehlszeilenwerkzeug zur Verwaltung mehrerer Ruby-Installationen auf einem Gerät
 Ruderverein Münster von 1882

RVM